Las siglas UCD, en política, pueden referirse a:

 La Unión de Centro Democrático, un partido político español.
 La Unión del Centro Democrático, partido político argentino fundado en 1982.
 La Unión Cívica Democrática, red activista hondureña.

Asimismo, en informática, pueden hacer referencia a:
 La Unicode Character Database (‘base de datos de caracteres Unicode’).
 El User-Centered Design (‘diseño orientado al usuario’), un método de diseño de software.

Además, pueden referirse a:
 La Universidad de California en Davis.
 La Universidad de Colorado en Denver.
 Al University College Dublin (UCD).